Кабрера-де-Мар ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 9,02 км². Население — 4 504 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

На кладбище в Кабрера-де-Мар похоронен известный испанский актёр Пако Мартинес-Сория (1902—1982).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Cabrera de Mar
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información Web de la Diputación de Barcelona
 Patrimonio arquitectónico de Cabrera de Mar
 Mapa de Cabrera de Mar en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны